Danmarks historie kan henvise til flere forskellige artikler:

 Danmarks historie
 Danmarks historie (1047-1397)
 Danmarks historie (1397-1536)
 Danmarks historie (1536-1660)
 Danmarks historie (1660-1814)
 Danmarks historie (1814-1848)
 Danmarks historie (1848-1901)
 Danmarks historie (1901-1945)
 Danmarks historie (1945-1990)
 Danmarks historie (1990-)
 Danmarks historie (dokumentarfilmserie)
 Danmarks økonomiske historie
 Historie af Danmark
 Historien om Danmark